Yuri kan syfta på:
 Yuri (Command & Conquer) – en rollfigur i Command & Conquer-serien.
 Yuri (genre) –  en genre i anime och manga.
 Yuri – engelsk transkription för det ryska namnet Jurij
 Kwon Yu-ri – sydkoreansk sångerska